Verheyen ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Verheyen (1873–1934), belgische Opernsängerin und Gesangspädagogin, siehe Alice Verlet
 Carl Verheyen, US-amerikanischer Gitarrist
 Erik Verheyen, belgischer Zoologe
 Franz Verheyen (1877–1955), deutscher Radrennfahrer und Flugpionier
 Geert Verheyen (* 1973), belgischer Radrennfahrer
 Gert Verheyen (* 1970), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Hans Verheyen (* 1944), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Jef Verheyen (1932–1984), belgischer Maler
 Lena Verheyen (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Melanie Verheyen (* 1989), deutsche Volleyballspielerin
 Nina Verheyen (* 1975), seit 2019 Mercator Research Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI)
 Philip Verheyen (1648–1710), flämischer Chirurg und Anatom 
 René Verheyen (* 1952), belgischer Fußballspieler
 René Karel Verheyen (1907–1961), belgischer Zoologe
 Robin Verheyen (* 1983), belgischer Jazzmusiker
 Roda Verheyen (* 1972), deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin
 Rotraut Meyer-Verheyen (* 1940), deutsche Politikerin (STATT Partei), MdHB
 Rudolf Wilhelm Verheyen (1878–1915), deutscher Architekt
 Sabine Verheyen (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Walter Verheyen (1932–2005), belgischer Zoologe